Cryptovenator (Crypto, від грец. kryptos (прихований, таємний); venator, від лат. (мисливець)) — вимерлий рід сфенакодонтидових пелікозаврів, що існував у Німеччині в пізньому карбону (пізній гжельський вік, 300 млн ± 2.4 млн років). Він відомий з голотипу LFN−PW 2008/5599−LS, фрагмента передньої правої нижньої щелепи, вилученого з темного дрібнозернистого пісковика середньої формації Ремігіусберг. Його вперше назвали Йорг Фребіш, Райнер Р. Шох, Йоганнес Мюллер, Томас Шиндлер і Дітер Швайс у 2011 році, а типовим видом є Cryptovenator hirschbergeri.

Кладограма 
Кладограма за Fröbisch et al., 2011:

Примітки 

Роди хордових
Sphenacodontidae